Igé ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Igé (Orne)
 Igé (Saône-et-Loire)